Национальная Ассоциация Телерадиовещателей Казахстана - профессиональное общественное объединение телерадиовещателей Республики Казахстан. 

Членами Ассоциации являются негосударственные теле-, радиовещательные компании и операторы кабельного телевидения со всех регионов Казахстана

Основные цели Ассоциации 
 защита прав и интересов телерадиокомпаний, обеспечение правовых гарантий и координация деятельности;
 представление интересов участников Ассоциации в органах государственной власти и управления 
 становление и повышение профессионального мастерства станций и студий, работающих в казахстанском эфире;
 создание системы горизонтальных связей и взаимной поддержки членов Ассоциации в их уставной деятельности;

Учредители Ассоциации 
Частные телерадиокомпании Казахстана
 Телекомпания «Отырар» Шымкент
 Телекомпания «Байуаков ТВК-6» Семей
 Телекомпания «Когам-ТВ» Кызылорда
 Телекомпания «Туран-Туркестан» Туркестан
 Телекомпания «Новое Телевидение» Караганда

Участники 
около 30 региональных телекомпании и  10 кабельных операторов

Структура Ассоциации 
Секция телевидения
Секция радио
Секция операторов кабельного ТВ
Ассоциированные участники

Деятельность 
 Участие      в разработке законопроекта о телерадиовещании РК позволило отстоять некоторые принципиальные положения: автоматическое включение существующих региональных телекомпаний в первый мультиплекс. В предварительной версии законопроекта места для региональных компаний в цифровом стандарте не было. 
 27 мая 2014 года По обращению Ассоциации в Национальную Палату Предпринимателей РК принято решение защищающее Кабельных операторов Казахстана от незаконных выплат в авторские общества

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телевидение в Казахстане
Некоммерческие организации Казахстана
Организации, основанные в 2001 году
Сайты Казахстана